Ukraińska Partia Radykalna (1890)
 Ukraińska Partia Radykalna (1904)